Il singolare del torneo di tennis Noto International Women's Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Kazusa Ito che ha battuto in finale Misa Eguchi 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Junri Namigata (secondo turno)
 Tara Moore (quarti di finale)
 Akiko Ōmae (primo turno)
 Sung-Hee Han (primo turno)

 Zarina Dijas (primo turno)
 Tetjana Lužans'ka (primo turno)
 Varatchaya Wongteanchai (secondo turno)
 Misa Eguchi (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Noto International Women's Open 2012